Podstene so krajevno ime:

 Podstene, Kočevje
 Podstene pri Kostelu

 Podstene, Brod Moravice (Hrvaška)
 Podstene, Čabar (Hrvaška)

Naselja v Sloveniji